Cebu, illa de la regió de Visayas Centrals, a les Filipines
 Cebu (ciutat), ciutat de les Filipines, capital de la província del mateix nom
 Província de Cebu, província filipina que comprèn l'illa homònima i d'altres menors
 Arquebisbat de Cebu